Lotos steht für:
 Lotosblumen, eine Gattung von Wasserpflanzen
 Lotos (Altes Ägypten), Symbol- und Nahrungspflanze im Alten Ägypten
 Lotossitz, Stellung im Yoga
 Lotos (Anatoli Kim), Erzählung des russischen Schriftstellers Anatoli Kim
 Lotosbaum, eine in der Antike mehrfach genannte Baumart unklarer Bestimmung
 Lotosfuß, eine chinesische Tradition, Frauenfüße abzubinden
 Lotos (Bootstyp), ein Sportmotorboottyp des ehemaligen VEB bzw. PGH Müggel-Spree Berlin
 Lotos (Zeitschrift), Zeitschrift des Deutschen Naturwissenschaftlich-Medizinischen Verein für Böhmen in Prag
 Lotos (Satellit), eine Baureihe von russischen Aufklärungssatelliten
 Lotos Verlag, Münchner Buchverlag, jetzt Imprint der Verlagsgruppe Random House
 Lotos Gdynia, einen polnischen Basketballverein

LOTOS steht für:
 Grupa LOTOS, einen polnischen Mineralölkonzern

Die Abkürzung LOTOS steht für:
 Language of Temporal Ordering Specification, eine formale Beschreibungstechnik

Siehe auch
 Lotus

Abkürzung